«Birthday» puede referirse a:

Música 
 Birthday (1968), canción de The Beatles.
 Birthday (1987), canción de The Sugarcubes.
 Birthday (2013), canción de Selena Gomez.
 Birthday (2013), canción de Katy Perry.
 Birthday (2019), canción de Somi.

Televisión 
 "Birthday" (2001), episodio (T03E11) de la serie Angel.